Chapelle Sainte-Claire est une appellation qui se rapporte à plusieurs édifices religieux, dont certains sont inscrits au répertoire des monuments historiques de France.

Toponyme

France 
en Alsace
 La Chapelle Sainte-Claire est un édifice religieux situé dans la commune de Bonhomme, en Alsace.

en Auvergne
 La Chapelle Sainte-Claire de Moulins est un édifice religieux situé dans la commune de Moulins, préfecture du département de l'Allier, en Auvergne.

en Bourgogne
 La Chapelle Sainte-Claire de Velée est un édifice religieux situé dans le hameau de Velée, sur le territoire de la commune d'Anost, en Saône-et-Loire, dans le Parc naturel du Morvan.

en Lorraine
 La Chapelle Sainte-Claire est un édifice situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-lès-Remiremont, dans les Vosges, en Lorraine.
 La Chapelle Sainte-Claire est une chapelle située à Ban-de-Laveline, dans les Vosges, en région Lorraine.
 La Chapelle Sainte-Claire est un des édifices religieux de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy, deuxième commune la plus peuplée de la Communauté urbaine du Grand Nancy dans le département de Meurthe-et-Moselle, en Lorraine.
 La Chapelle Sainte-Claire est un édifice religieux situé sur le territoire de la commune de Thil, dans le département de Meurthe-et-Moselle, en Lorraine.
 La Chapelle Sainte-Claire est un édifice situé sur le territoire de la commune de Frapelle, dans les Vosges, en Lorraine.

en Midi-Pyrénées
 La Chapelle Sainte-Claire du Salin est un des bâtiments de l'Université catholique de Toulouse, un établissement privé d'enseignement supérieur.

en Provence-Alpes-Côte d'Azur
 La Chapelle Sainte-Claire est un édifice situé sur le territoire de la commune de Levens, dans les Alpes-Maritimes, en région PACA.
 La Chapelle Sainte-Claire de la Visitation est une chapelle située dans la partie ancienne de la ville de Nice, dans les Alpes-Maritimes.
 La Chapelle Sainte-Claire, aussi appelée Chapelle Saint-Sébastien, est un édifice catholique situé sur le territoire de la commune de Venanson, dans les Alpes-Maritimes.
 La Chapelle Sainte-Claire est un édifice religieux du  situé sur le territoire de Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes, en région PACA.
 La Chapelle Sainte-Claire de Saorge est un édifice religieux situé sur le territoire de la commune de Saorge, dans les Alpes-Maritimes, en région PACA.
 La Chapelle Sainte-Claire est une salle de spectacle, à Avignon, dans le Vaucluse, intégrée aux Théâtre des Halles.

en Rhône-Alpes
 La Chapelle Sainte-Claire est une ancienne chapelle de style gothique située à Annonay, dans le département de l'Ardèche, en région Rhône-Alpes.
 La Chapelle Sainte-Claire est une chapelle située à Maillat, dans le département  de l'Ain, en région Rhône-Alpes.

Allemagne  
Berlin
 La Chapelle Sainte-Claire de Berlin est l'ancien nom de l'actuelle église catholique Sainte-Claire de Berlin située dans le quartier de Neukölln.

Voir aussi 
 
 
 Sainte Claire d'Assise
  (homonymie)

Références 

~
Claire